

Wydarzenia 

 Afryka
 Mariusz pokonał Jugurtę
 Azja
 Arystobulos został królem Judei
 Luoxia Hong narysował mapę nieba
 Europa
 początek drugiego powstania niewolników na Sycylii (data sporna lub przybliżona)

96